

Язерніца — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.
 Язерніца — озеро біля міста Торналя.